Ohta se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Suguru Ohta
 Masataka Ohta